Malzbach ist ein Gewässername:

 Malzbach (Rauda), rechter Zufluss der Rauda bei Kursdorf, Stadt Eisenberg, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Malzbach (Uchtelbach), rechter Zufluss des Uchtelbachs (zur Ill) nach  Uchtelfangen, Gemeinde Illingen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Oberer Malzbach, rechter Zufluss des Malzbach (Uchtelbach) in Uchtelfangen